

Patronyme 

 Philippe-Antoine Grouvelle (1758-1806), écrivain et journaliste français ;
 Laure Grouvelle (1803-1842), sa fille, femme politique française ;
 Antoine Henri Grouvelle (1843-1917), entomologiste français.